Kenner steht für:

 Kenner (Unternehmen), ein amerikanischer Spielzeughersteller
 Kenner (Illinois), ein Ort im US-Bundesstaat Illinois
 Kenner (Louisiana), ein Ort im US-Bundesstaat Louisiana

Kenner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kenner (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Anton von Kenner (Beamter) (1833–1914), österreichischer Verwaltungsbeamter 
 Anton von Kenner (1871–1951), österreichischer Maler
 Chris Kenner (1929–1976), US-amerikanischer Songwriter und Sänger
 Duncan Farrar Kenner (1813–1887), amerikanischer Politiker
 Friedrich von Kenner (1834–1922), österreichischer Archäologe
 George Kenner (1888–1971), deutscher Maler
 George Wallace Kenner (1922–1978), britischer Chemiker
 Hedwig Kenner (1910–1993), österreichische Archäologin
 Hugh Kenner (1923–2003), kanadischer Literaturwissenschaftler
 James Kenner (1885–1974), britischer Chemiker, Fellow der Royal Society
 Joseph Kenner (1794–1868), k.k. Beamter, Zeichner, Dichter, Bezirkshauptmann von Freistadt und Bezirksvorsteher in Bad Ischl
 Kinzie Kenner (* 1984), amerikanische Pornodarstellerin
 Mary Kenner (1912–2006), US-amerikanische Erfinderin und Unternehmerin
 Robert Kenner (* 1950), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent und Regisseur
 Thomas Kenner (1932–2018), österreichischer Arzt und Hochschullehrer